Никола́й Никола́евич Черне́цкий () — советский легкоатлет, олимпийский чемпион 1980 года в эстафете 4×400 м. Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Действующий рекордсмен Киргизии в беге на 400 метров.

Сестра — Татьяна (р. 1964) — советская и российская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, чемпионка мира, Европы и СССР по современному пятиборью.

Биография 
Воспитанник спортивного клуба ЦСКА. Окончил ГЦОЛИФК. Выступал за «Трудовые резервы» (Москва). Чемпион мира 1983 года в эстафете 4×400 м. Бронзовый призёр чемпионата Европы в закрытых помещениях 1980 года. Чемпион СССР 1978—1980.

Личный рекорд на дистанции 400 м — 45,12 с (1979).

Был женат на прыгунье тройным Иоланде Чен — заслуженном мастере спорта России, призёре чемпионата мира.

С начала 1990-х годов живёт в Италии.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма